Scar – postać
 SCAR – Komitet Naukowy Badań Antarktycznych (Scientific Committee on Antarctic Research)
 Karabin FN SCAR